Группу H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Армении, Северной Македонии, Сербии, Украины, Фарерских островов и Франции. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы H 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

5 мячей

  Амин Гуири

4 мяча

  Райан Шерки

3 мяча

  Владислав Ванат
  Дмитрий Крысков

  Георгий Судаков
  Софьян Диоп

  Арно Калимуэндо-Мюинга
  Энцо Ле Фе

2 мяча

  Нарек Григорян
  Микаэль Мирзоян
  Марко Гьоргиевски
  Методи Максимов
  Стефан Митрович

  Никола Терзич
  Артём Бондаренко
  Константин Вовчаренко
  Йонн Йоханнесен

  Амин Адли
  Пьер Калюлю
  Эдуарду Камавинга
  Хефрен Тюрам

1 мяч

  Арсен Галстян
  Жирайр Шагоян
  Томче Гроздановски
  Боян Димовски
  Марио Илиевски
  Сефер Эмини
  Желько Гаврич
  Неманя Йович
  Димитрие Каменович

  Милош Пантович
  Слободан Тедич
  Страхиня Эракович
  Богдан Вьюнник
  Эльдар Кулиев
  Михаил Мудрик
  Александр Сирота
  Владислав Супряга

  Андрасс Йохансен
  Стеффан Лёкин
  Йёрген Нильсен
  Стефан Радосавлевич
  Маттис Аблин
  Мало Гюсто
  Максанс Какре
  Натанаэль Мбюкю

Автоголы

  Аки Йоханнесен (в гостевом матче с Францией)

  Андриас Эдмундссон (в гостевом матче с Украиной)

  Бенуа Бадьяшиль (в гостевом матче с Украиной)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023